.

Astronomia
 Elettra – Stella delle Pleiadi.

Mitologia
 Elettra – Personaggio della mitologia greca, figlia di Agamennone
 Elettra – Personaggio della mitologia greca, figlia di Atlante, una delle Pleiadi
 Elettra – Personaggio della mitologia greca, figlia di Oceano e Teti, una delle Oceanine
 Elettra – Personaggio della mitologia greca, figlia di Danao e di Polisso, una delle Danaidi

Onomastica
 Elettra – nome proprio di persona italiano femminile

Imbarcazioni
 Elettra – La nave degli esperimenti di radiofonia di Guglielmo Marconi
 Elettra – Unità della Marina militare italiana

Psicologia
 Complesso di Elettra – In psicoanalisi, una sorta di analogo femminile del complesso di Edipo.

Letteratura, teatro e cinema 
 Elettra – opera poetica di Gabriele D'Annunzio, parte delle sue Laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi
 Elettra – tragedia di Sofocle
 Elettra – tragedia di Euripide
 Elettra (Électre) – tragedia di Prosper Jolyot de Crébillon
 Elettra (Electre) – tragedia di Benito Pérez Galdós
 Elettra (Elektra) – tragedia di Hugo von Hofmannsthal
 Elettra – tragedia di Jean Giraudoux (1937)
 Elettra – racconto di Amélie Nothomb (1996)
 Elettra – film diretto da Michael Cacoyannis nel 1962
 Elettra o la caduta delle maschere – tragedia di Marguerite Yourcenar (1942)

Musica
 Elettra (Électre) – Opera lirica di Andrè-Ernest-Modeste Grétry, in tre atti, mai rappresentata. Composta tra il 1781 e il 1782
 Elettra (Électre) – Opera lirica di Jean-Baptiste Lemoyne (1782)
 Elettra (Électre) – Tragedia con cori di Rochefort, musiche di scena di François-Joseph Gossec (1782)
 Elettra (Electra) – Opera di Johann Christian Friedrich Haeffner (1787)
 Elettra (Elektra) – Opera lirica di Richard Strauss (1909)
 Elettra – Album della cantante italiana Carmen Consoli, pubblicato nel 2009
 Elettra – Gruppo musicale

Ricerca
 ELETTRA – Sincrotrone a Basovizza in comune di Trieste

Pagine correlate
Elektra (disambigua)
Electra